Зимняя Универсиада 1993 — XVI зимняя Универсиада. Проводилась в Закопане (Польша) в 1993 году.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 6 || 5 || 4 || 15
|-
|| 2 || align=left |  || 6 || 1 || 3 || 10
|-
|| 3 || align=left |  || 5 || 4 || 6 || 15
|-
|| 4 || align=left |  Россия || 5 || 2 || 4 || 12
|-
|| 5 || align=left |  || 5 || 2 || 3 || 10
|-
|| 6 || align=left |  || 3 || 0 || 0 || 3
|-
|| 7 || align=left |  || 2 || 2 || 0 || 4
|- 
|| 8 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|- 
|| 9 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|- 
|| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
|| 11 || align=left |  || 0 || 6 || 2 || 8
|- 
|| 12 || align=left |  || 0 || 5 || 3 || 8
|- style="background:#ccccff"
|| 13 || align=left |  || 0 || 3 || 1 || 4
|-
|| 14 || align=left |  || 0 || 2 || 6 || 8
|-
|| 15  || align=left |  Беларусь ||0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 16  || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 17  || align=left |  Литва || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 18  || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 19  || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 1993 стала сборная России., представленная клубом «Кристалл» Электросталь.

 Россия
 Рушан Яваев (вр.)
 Олег Мисенко
 Владимир Чебатуркин
 Александр Головкин
 Андрей Симашов
 Игорь Деев
 Алексей Козлов
 Сергей Никоноров
 Виктор Ли
 Александр Прокопьев
 Вадим Попов
 Игорь Расько
 Андрей Замотаев
 Игорь Швецов
 Андрей Сидляров
 Сергей Решетников
 Алексей Будаев
 Александр Гришин
 Сергей Макаров
 Гл. тренер — Владимир Мариничев

 Казахстан(«Торпедо» Усть-Каменогорск)
 Александр Шимин (вр.)
 Игорь Никитин
 Александр Артёменко
 Александр Гасников (Строитель)
 Виталий Трегубов
 Владимир Антипин
 Валерий Шнайдер
 Константин Сподаренко
 Максим Комиссаров
 Александр Филиппов (Автомобилист)
 Александр Корешков
 Сергей Белкин (Автомобилист)
 Дмитрий Фёдоров
 Алексей Трощинский
 Михаил Щедрин (Автомобилист)
 Андрей Пчеляков
 Гл. тренер — Олег Домрачев

Примечания

Ссылки 

Международные спортивные соревнования в Закопане
Зимние Универсиады
Спорт в Польше в 1993 году
Универсиада
Февраль 1993 года